Mercury (Nevada) - cidade do estado de Nevada.
 Daniela Mercury - cantora brasileira
 Freddie Mercury - cantor, lider da banda Queen
 Programa Mercury - projeto espacial da NASA
 Mercury (automóveis) - marca de automóveis do grupo Ford Motor Company
 Mercury Records - uma gravadora norte-americana
 Sailor Mercury, alter-ego de Ami Mizuno, personagem da série japonesa Sailor Moon.
Mercury - Canção do álbum Atlas:Space da banda Sleeping at Last.

Ver também

Desambiguação